Фигура има више значења:

 Геометријска фигура, која представља тело описано правилима у геометрији
 Стилска фигура, речи и изрази којима приповедачи и песници обогаћују књижевно дело
 Музичка фигура, која представља појам из науке о музичким облицима
 Шаховска фигура, појам из шаха